Chipotle steht für:
 geräucherte Jalapeños, siehe Jalapeño#Geräucherte Jalapeños – Chipotles
 eine US-amerikanische Schnellrestaurantkette, siehe Chipotle Mexican Grill

Siehe auch:
 Chipotle-First Solar Development Team, ein ehemaliges amerikanisches Radsportteam